Greensburg ist der Name folgender US-amerikanischer Städte:
Greensburg (Indiana)
Greensburg (Kansas)
Greensburg (Kentucky)
Greensburg (Louisiana)
Greensburg (Pennsylvania)
Greensburg (West Virginia)